Enumeratio Plantarum Africae Australis (abreviado Enum. Pl. Afric. Austral.) es un libro con descripciones botánicas, escrito por Carl Ludwig Philipp Zeyher,  coautor con Christian Friedrich Ecklon, y que fue editado en (1835-7) con el nombre de Enumeratio Plantarum Africae Australis extratropicae qua collectae, determinatae et expositae, en el que detallaban un exhaustivo catálogo de la flora de Sudáfrica.

Contiene las siguientes partes:
 Parte 1: 1-144. Dic 1834-Mar 1835; 
 Parte 2: 145-288. Ene 1836; 
 Part 3: 289-400. Abr 1837

Referencias

Enlaces externos
Descripción en IPNI

Libros de botánica
Publicaciones científicas